Sankt Laurentius bzw.  Heiliger Laurentius steht für:
* Laurentius von Rom († 258), römischer Diakon und Märtyrer (10. August)
 Laurentius von Canterbury († 619), Erzbischof von Canterbury (3. Februar)
 Laurentius von Brindisi (Giulio Cesare Russo; 1559–1619), italienischer Theologe (6. Juli)
 Lorenzo Giustiniani (1383–1456), erster Patriarch von Venedig (8. Januar, ehem. 5. September)
 Laurentius O’Toole (Lorcan Ua Tuathail; 1128–1180), Erzbischof von Dublin (14. November)
 Laurentius Ruiz (1600/1610–1637), erster philippinischer Heiliger
sowie:
 Laurentiustag, 10. August, Festtag des Laurentius von Rom

 Laurentiuskloster
 Seniorenstift St. Laurentius in Essen

Siehe auch: 

 Sankt Laurenz, Sankt Lorenz, Sankt Lorenzen 
 Saint Lawrence (engl.), San Lorenzo (italienisch, spanisch)